Епархия Сен-Дени () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сен-Дени, Франция. Епархия Сен-Дени распространяет свою юрисдикцию на территорию департамента Сен-Сен-Дени. Епархия Сен-Дени входит в митрополию Парижа. Кафедральным собором епархии Сен-Дени является церковь святого Дионисия.

История 

9 октября 1966 года Римский папа Павел VI издал буллу Qui volente Deo, которой учредил епархию Сен-Дени, выделив её из архиепархии Парижа и епархии Версаля.

Ординарии епархии 

 епископ Жак Ле Кордье (9.10.1966 — 1.04.1978);
 епископ Ги Жерар Дерубе (1.04.1978 — 8.01.1996);
 епископ Оливье де Берранже (6.09.1996 — 15.01.2009);
 епископ Паскаль Деланнуа (10.03.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui volente Deo

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Сен-Дени